autochthon (altgriechisch für „einheimisch, eingeboren, hier entstanden“) bezieht sich auf:

 autochthone Art, indigene biologische Arten, die seit langem und ohne menschlichen Eingriff in einem Gebiet leben
 autochthone Rückenmuskulatur, bei Wirbeltieren
 autochthon (Geologie), Gestein, das an seinem Fundort auch entstanden ist

 autochthones Volk, indigene Bevölkerungsgruppe, ursprünglich einheimisch, siehe indigene Völker
 Autochthon Peoples in Englisch, französisch Peuples autochtones, in Kanada die offizielle Bezeichnung für die First Nations
 autochthone Religion, indigene ethnische Glaubensvorstellungen, siehe ethnische Religionen
 autochthone Sprache einer eingesessenen Bevölkerungsgruppe, siehe Regionalsprache

Autochthon als Name:
 Autochthon (Sohn des Poseidon), sagenhafter König von Atlantis, Sohn der Kleito mit Poseidon

Siehe auch:
 Heros autochthon (Chamaeleonbuntbarsch)
 indigen (Begriffsklärung)
 allochthon (Begriffsklärung)